Wellfleet désigne :

 Wellfleet, une ville située dans le Massachusetts ;
 Wellfleet, une ville située dans le Nebraska.

Homonymie de toponyme